Le cochon'nez est un fromage à pâte molle et croûte lavée affiné à la bière "Cochonne" de Pipaix.

Notes et références 

Fromage wallon
Aliment à la bière